Effet domino désigne les réactions en chaine
 Effet domino, un épisode de la série télévisée Stargate SG-1
 L'Effet domino, roman de Alex Scarrow publié en 2010

Voir aussi 
 Théorie des dominos, théorie géopolitique